Revolución federalista puede referirse a varios movimientos sececionistas:

 Revolución federalista riograndense, en Brasil.
 Revolución federalista de Tabasco, en México.